Saussey puede referirse a: 

 Saussey, comuna francesa situada en Côte-d'Or.
 Saussey, comuna francesa situada en Mancha.